Stuart Károly (1556/7–1576), Lennox grófja, Mátyás skóciai régens kisebbik fia
Stuart Károly (1600–1649), I. Károly néven angol, skót és ír király, I. (VI.) Jakab angol, skót, ír király fia
Stuart Károly (1630–1685), II. Károly néven angol, skót és ír király, I. Károly angol, skót, ír király, az előbbi idősebb fia